Liste des États des États-Unis (plus le district de Columbia) classés par taux de fécondité.

Notes et références